Э́длинг (, ) — североевропейская фамилия и топоним:

Фамилия 
 Эдлинг, Альберт Каэтан (1792—1841) — саксонский дипломат.
 Эдлинг, Кристер (род. 1962) — шведский кёрлингист.
 Эдлинг, Лейф (род. 1963) — автор песен и бессменный бас-гитарист шведской дум-метал-группы Candlemass.
 Эдлинг, Роксандра Скарлатовна (1786—1844) — любимая фрейлина императрицы Елизаветы Алексеевны.

Топоним 
 Эдлинг — коммуна в Германии, в земле Бавария.